Het FIM Wereldkampioenschap trial 2000 werd tussen 18 maart en 3 september gereden, waarbij de 21 rijders in 20 wedstrijden verdeeld over 10 landen uitkwamen. Het WK leverde de Britse trialist Dougie Lampkin (Montesa) zijn vierde opeenvolgende wereldtitel op, hij liet opnieuw de Japanner Takahisa Fujinami (HRC-Honda) achter zich. Lampkin won 17 van de 20 wedstrijden. De andere drie wedstrijden werden gewonnen door Marc Freixa (Spanje, GasGas), Kenichi Kuroyami (Japan, Beta),  en Albert Cabestany (Spanje, Beta).

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2000